Argentino steht für:
 Argentino (Uruguay), Ortschaft in Uruguay
 Tango Argentino, Tanz und Musikrichtung

Argentino ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Argentino (1929–1991), argentinischer Sänger
 Francesco Argentino (ca. 1450–1511), Bischof